Eberle är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adam Eberle (1804–1832), tysk målare
 Adolf Eberle (1843–1914), tysk målare
 Emilia Eberle (född 1964), rumänsk målare
 Jordan Eberle (född 1990), kanadensisk hockeyspelare
 Robert Eberle (1815–1860) tysk målare
 Syrius Eberle (1844–1903), tysk skulptör
 Wolrad Eberle (1908–1949), tysk friidrottare

Tyska efternamn